Yasujirō Ozu, réalisateur japonais ;
Ōzu (大洲市 ; -shi), ville japonaise située dans la préfecture d'Ehime.